Twin Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Twin Bridge (Fayette, Iowa), NRHP-ID: 98000779
 Twin Bridge (Brownlee, Nebraska), NRHP-ID: 92000750

Siehe auch:
 Twin Bridges